Белут је насеље у Србији у општини Босилеград у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 58 становника (према попису из 2002. било је 85 становника).

Демографија према попису из 2002. године 
У насељу Белут живи 68 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 45,1 година (43,5 код мушкараца и 46,8 код жена). У насељу има 27 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,15.

Ово насеље је углавном насељено Бугарима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Босилеград
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији